Алекса́ндр Киселёв:
 Киселёв, Александр Александрович (1838—1911) — русский живописец-пейзажист.
 
 Киселёв, Александр Емельянович (1895—1941) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Черкесского окружкома — Обкома ВКП(б) Черкесской АО
 Киселёв, Александр Иванович (1903—1967) — советский литературовед, переводчик.
 
 Киселёв, Александр Павлович (1944—2017) — советский биохимик, российский психолог, религиовед и переводчик. 
 Киселёв, Александр Федотович (род. 1947) — российский историк, академик Российской академии образования.
 Киселёв, Александр Яковлевич (1907—1945) — советский генерал-майор, Герой Советского Союза.